W Rumunii
 Măldărești – gmina w okręgu Vâlcea
 Măldărești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Lădești
 Măldărești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Măldărești
 Măldărești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Măciuca